Il doppio  del Challenger Banque Nationale 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Kaden Hensel e Adam Hubble hanno battuto in finale 7–6(5), 3–6, [11–9] Scott Lipsky e David Martin.

Teste di serie 

 Rik De Voest /  Rogier Wassen (semifinali)
 Scott Lipsky /  David Martin (finali)

 Kaden Hensel /  Adam Hubble (campioni) 
 Prakash Amritraj /  Martin Slanar (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Challenger Banque Nationale 2010